EXQI Лига 2011/2012 () — 95-й сезон Второго дивизиона Бельгии по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 17 августа 2011 года и закончится мая 2012 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Лигу Жюпиле

Ссылки 
 Дивизион 2 на walfoot.be

2011/2012
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2011 году
Спорт в Бельгии в 2012 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012